To Remember Someday é a segunda demo tape da banda brasileira Portrait. Lançada em 1994 em fita cassete esta demo contém três músicas. É, para a banda, o divisor de águas, pois com ela o Portrait conseguiu a realização, anos depois, das aberturas dos shows de Gamma Ray e Blind Guardian. Teve uma tiragem de 1000 cópias, estando totalmente esgotada no prazo de um ano.

Faixas 
 "To Remember Someday" (Théo/Stan) – 5:33
 "Truth is in You" (Théo/Stan) – 5:41
 "Pharesee" (Théo/Stan) – 4:59

Formação 
 Sérgio Stan (vocal)
 Theo Lima (guitarra)
 Rinaldo Zupelli (guitarra)
 Adriano Gandolfi (baixo)
 Marcelo Rocha (bateria)

Álbuns de 1994
Álbuns de heavy metal
Álbuns de power metal
Álbuns demo